Wuzhong ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die bezirksfreie Stadt Wuzhong (吴忠市) im Autonomen Gebiet Ningxia der Hui, Volksrepublik China, siehe Wuzhong (Ningxia);
den Stadtbezirk Wuzhong (吴中区) der Stadt Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Wuzhong (Suzhou).